Mit Bahnhof Hamm kann gemeint sein

 der Bahnhof Hamm (Westfalen),
 der Haltepunkt Düsseldorf-Hamm (umgangssprachlich auch als „Bahnhof“ bezeichnet).
 der Haltepunkt Marl-Hamm